E3 Saxo Bank Classic, tidligere kendt som E3 BinckBank Classic, E3 Harelbeke, Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke og E3-Prijs Vlaanderen, er et endags semiklassiker cykelløb som foregår i Flandern. Løbet starter og slutter i Harelbeke og går over omkring 210 kilometer. Løbet foregår en lørdag sidst i marts og markerer starten af den flamske cykeluge som fortsætter med Brabantse Pijl søndag og etapeløbet Tre dage ved Panne midt i ugen før det kulminerer med Flandern Rundt påfølgende søndag.

Vindere

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside